Le centre de détention de Nauru peut désigner :
 la prison nationale de cette République ;
 le stade Meneng transformé entre  et  en camp de réfugiés ;
 la State House, actuelle résidence du Président et transformée un temps en camp de réfugiés.

Voir aussi 
 Solution du Pacifique